Steve Anderson – regista statunitense
 Steve Anderson – musicista britannico
 Steve Anderson – atleta statunitense
 Steve Anderson – calciatore scozzese
 Steve Anderson – arbitro di pallacanestro statunitense
 Steve Anderson – ex karateka statunitense
 Steve Anderson – allenatore di rugby australiano

Pagine correlate 
 Anderson